Lill-Hamptjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Hamptjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun, 
Lill-Hamptjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun, 
Lill-Hamptjärnen, Västerbotten, sjö i Vindelns kommun,  (3,51 ha)

Se även
Hamptjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn